Акопова:
 Акопова, Лилиан (род. 1983) — украинская пианистка армянского происхождения.
 Акопова, Мария Алексеевна (1958—2015) — российский лингвист.
 Акопова, Наталья (род. 1984) — актриса.